Zorodictyna är ett släkte av spindlar. Zorodictyna ingår i familjen Zorocratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Zorodictyna